L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Washington se déroule du 2 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Dominik Köpfer, de l'Américain John Isner, de l'Argentin Guido Pella, des Canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov, de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas et du Polonais Hubert Hurkacz. Ils sont respectivement remplacés par Ilya Ivashka, Andreas Seppi, Steve Johnson, Ričardas Berankis, Egor Gerasimov, Jordan Thompson et Emil Ruusuvuori.

Lauréats 
L'Italien Jannik Sinner remporte le tournoi en battant en finale Mackenzie McDonald. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le premier en ATP 500.

En double, Ben McLachlan et Raven Klaasen décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Neal Skupski et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (WTA 2021)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Washington
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en août 2021
Sport aux États-Unis en août 2021